Phomyces är ett släkte av svampar. Phomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phomyces